L'autoroute Laurentienne est le nom donné à un axe autoroutier de la ville de Québec. Son nom fait référence à la chaîne de montagnes des Laurentides à laquelle cet axe permet d'accéder. L'autoroute Laurentienne est en fait constituée de deux segments autoroutiers continus :
 L'autoroute 973, dans son intégralité, débutant dans le quartier Saint-Roch et s'achevant à la jonction de l'autoroute 40.
 L'autoroute 73, dans sa portion Est à Québec, débutant de l'autoroute 40 et s'achevant lors de la conversion de l'autoroute en route 175.